Горан:

 Горан — южнославянское имя
 Горан — село в Болгарии
 Горан, Абдулла Сулейман (1904—1962) — курдский поэт